Шести тениски ВТА турнир Отворено првенство Словеније у тенису 2010. у конкуренцији парова под именом „Копарска банка Словенија опен“ () одржан је у Порторожу Словенија у времену од 19 до 25. јула 2010. године. Турнир је из категорије ВТА Међународних турнира са наградним фондом од 220.000 долара. Одигран је на отвореним теренима Спортског центра у Порторожу са тврдом подлогом и учешћем 16 парова са играчицама из 19 земаља. 

Победнице турнира за 2009. нису браниле титулу.

Победио је руско—чешки пар Марија Кондратјева и Владимира Ухлиржова који је у том тренутку били 121 рангирани пар на свету. За Марију Кондратјеву ово је била прва ВТА титула у игри парова а Владимиру Ухлирову четврта у каријери.

Следећи парови добили су специјалну позивницу организатора (ВК).

  Јелена Јанковић Александра Крунић
  Јелена Бовина Андреја Клепач

Списак носилаца 

 Број у загради означава пласман на ВТА листи 12. јули 2010.

Резултати

Спољашње везе 
 Сајт ВТА
 Званични сајт турнира

Отворено првенство Словеније у тенису
Тенис 2010.